River Lochy kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Lochy (vattendrag i Storbritannien, Highland), Skottland, 
 River Lochy (vattendrag i Storbritannien, Argyll and Bute), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar